Вирджил Лео Грин (; 3 августа 1988, Туларе, Калифорния) — профессиональный американский футболист и спортивный функционер. Играл на позиции тайт-энда. Победитель Супербоула 50 в составе «Денвер Бронкос». Также выступал за клуб «Лос-Анджелес Чарджерс». На студенческом уровне играл за команду Невадского университета в Рино. На драфте НФЛ 2011 года был выбран в седьмом раунде.

С 2022 года занимает пост директора по игровому персоналу в футбольной программе Невадского университета.

Биография

Любительская карьера 
Вирджил Грин родился 3 августа 1988 года в Калифорнии. Он окончил школу Туларе Юнион, играл за команды по футболу и баскетболу, занимался лёгкой атлетикой. За время карьеры совершил 61 приём мяча на 1014 ярдов, сделал 12 тачдаунов. Обучение он продолжил в университете Невады. За свою студенческую карьеру провёл 50 матчей. По итогам сезона 2010 года, последнего в колледже, Грин был включён в сборную звёзд Западной спортивной конференции.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
В 2011 году Грин вышел на драфт НФЛ. Во время просмотра эксперты лиги отмечали его небольшие габариты и хорошие навыки игры на приёме. Самой сильной стороной игрока называлась высокая для тайт-энда скорость. Кроме того, плюсом указывали профессионализм игрока. К минусам относили слабую игру на блоках и низкую эффективность действий при сильном давлении со стороны защиты на линии розыгрыша. 

В седьмом раунде драфта 2011 года Грина выбрал клуб «Денвер Бронкос». Руководство команды высоко оценило его эффективность в колледже, где он в среднем набирал почти 15 ярдов за приём, играя вместе с квотербеком Колином Каперником. Генеральный менеджер «Бронкос» Джон Элвей особо выделил атлетизм игрока, заявив, что он станет хорошим дополнением к спецкомандам. 

В дебютном для себя сезоне Грин принял участие в пятнадцати играх команды, но сделал всего три приёма на 24 ярда. Весной 2012 года он получил четырёхматчевую дисквалификацию за нарушение политики лиги в отношении запрещённых препаратов. После возвращения он также был мало задействован в пасовом нападении — мяч адресовался ему лишь в шести розыгрышах. Игровое время Грина выросло только в сезоне 2013 года, когда травму получил другой тайт-энд команды Джулиус Томас. При этом его эффективность оставалась невысока. Несмотря на это, после смены тренерского штаба в 2015 году, он подписал с командой новый трёхлетний контракт на 8,4 млн долларов.

В 2015 году Грин сделал рекордные для себя 12 приёмов на 173 ярда и регулярно выходил на поле в состав специальных команд. «Бронкос» вышли в Супербоул, где обыграли «Каролину» со счётом 24:10. В сезоне 2016 года он сыграл в двенадцати матчах команды. В 2017 году Грин впервые в карьере сыграл в стартовом составе во всех шестнадцати матчах регулярного чемпионата. После завершения сезона его контракт с клубом завершился, в марте 2018 года он заключил трёхлетнее соглашение с «Чарджерс».

В составе «Чарджерс» Грин провёл три сезона, сыграв 37 матчей регулярного чемпионата, набрав 338 ярдов с тремя тачдаунами. В 2020 году он завершил спортивную карьеру. В марте 2022 года его назначили директором по игровому персоналу футбольной программы Невадского университета.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA

Игроки в американский футбол США
Игроки «Денвер Бронкос»
Игроки «Лос-Анджелес Чарджерс»
Игроки в американский футбол, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил